Savage — дебютный мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Aespa. Альбом был выпущен SM Entertainment 5 октября 2021 года и доступен в трех различных версиях: P.O.S, Synk Dive и Hallucination Quest. Мини-альбом включает в себя шесть песен, включая одноименный ведущий сингл.

Альбом в первую очередь поп запись с элементами данс-поп музыки, гиперпопа и электропопа среди прочих. Производством альбома занимался широкий круг продюсеров, включая Ю Ён Чжина, Kenzie, Брэндона Грина, Маркуса Ломакса и Хейли Кийоео, а основатель SM Entertainment Ли Су Ман был исполнительным продюсером альбома. В лирическом плане альбом продолжает расширять виртуальную вселенную Aespa.

Мини-альбом получил как коммерческий успех, так и положительные отзывы музыкальных критиков, которые похвалили мрачный, футуристический стиль киберпанк, представленный в альбоме, а также широкий спектр музыкальных жанров. Альбом ознаменовал первый и самый высокий релиз Aespa в американском Billboard 200, дебютировав под номером 20 и достигнув 1-го места в чарте альбомов Gaon. Альбом был сертифицирован 2 раза Платиновым Корейской ассоциацией музыкального контента (KMCA) за продажу 500 000 копий. Для продвижения альбома Aespa появилась в нескольких южнокорейских музыкальных программах, включая M Countdown, Music Bank и Inkigayo.

История 
В полночь 14 сентября 2021 года SM Entertainment объявили, что Aespa выпустят свой первый первый-мини под названием Savage 5 октября, содержащую шесть треков. Онлайн- и офлайн-предварительные заказы на альбом также начались в тот де день. 27 сентября был обнародован трек-лист и ведущий сингл «Savage». Американская певица и автора песен Хейли Кийко, приняла участие в написании заключительного трека альбома 
«Lucid Dream». В интервью для Грэмми Жизель рассказала, что они «на самом деле мы не смогли встретиться с ней и сделать настоящее сотрудничество [несмотря на то, что] песня была написана ею».
Согласно журналу Paper, Ли Су Ман, основатель SM Entertainment и исполнительный продюсер их мини-альбома, «лично руководил каждой мелкой деталью» их производства, включая произношение каждого слога.

Композиции 
Savage – это в первую очередь поп- запись, расширяющая жанры поп-дэнс, гиперпопа и электропопа с футуристическим стилем «киберпанк». Он также включает в себя эклектичное сочетание хауса, R&B, дабстепа, трэп-музыки, хип-хопа и других жанров. Дивьянша Донгре из Rolling Stone India описала мини-альбом как «многожанровый мини-альбом из шести треков». MTV заявил, что Savage «сочетает танец и поп-музыку с элементами хауса, трэпа, рэпа и других жанров».

Синглы 

Вступительный трек альбома «ænergy» — в этой песней слушатели могут почувствовать энергию участниц aespa с помощью грандиозных звуков и мелодии, которая повторяется, словно заклинание. Текст песни содержит пояснение о ярких персонажах четырёх участниц в SMCU и их боевых навыков.
Ведущий сингл «Savage»  — это песня в жанре трэп, в основе которой лежат мощные ударные и бас. Песня содержит уникальный и самобытный рэп, мощные вокальные импровизации и захватывающий хук. Сингл продолжит сюжетную линию, начатую в дебютном сингле «Black Mamba». В песне aespa и аватары отправятся в KWANGYA, чтобы сразиться с Black Mamba при помощи Navis.
«I'll Make You Cry» — это танцевальная песня с чёткими и уникальными ритмами. Основными моментами песни являются захватывающие слух синтезаторные звуки, которые описываются как «напряжённые и зловещие». С их мощным вокалом, aespa споют о своём обещании преодолеть шрамы, оставленные предательством того, кому они когда-то доверяли и желании «поквитаться с ним».
«Yeppi Yeppi» — воплощает различные музыкальные цвета aespa, которые охватывают несколько жанров, таких как дип-хаус, транс, синтвейв и трэп, в одной танцевальной песне. Текст песни даёт положительный посыл о том, что вы можете стать счастливее, если научитесь игнорировать суждения других людей и относиться к себе и своей красоте в лучшей степени, чем другие. «Iconic» — танцевальная песня, которая включает в себя энергичные звуки барабанов и неожиданные песенные ходы. Лирика полна самоуверенности и амбиций. Вы сможете почувствовать отчетливое вокальное очарование aespa, которое притянет вас. Прследний трек альбома «Lucid Dream» — это R&B песня в стиле дрим-поп, в которой минималистичные звуки сочетаются с лирической и сентиментальной мелодией. Текст песни рассказывает историю, наполненную чувством тоски и горя: любимый человек оставляет вас, и, несмотря на то, что вы знаете, что находитесь в (осознанном) сне, вы бесцельно бродите вокруг, пытаясь снова найти своего любимого человека. Эта лирика прекрасно сопровождается придыхательными голосами участниц aespa.

Продвижение и релиз 
14 сентября 2021 года альбом стал доступен для предварительного заказа в трех версиях: P.O.S, Synk Dive и Hallucination Quest. С 23 по 29 сентября были выпущена серия фотографий и трек-лист альбома был обнародован 27 сентября. 4 октября был выпущен тизер музыкального клипа на одноименный ведущий сингл мини-альбома. Альбом был выпущен 5 октября в физическом и цифровом форматах. Музыкальное видео на ведущий сингл «Savage», снятое режиссером 725 (SL8 Visual Lab), было выпущено на YouTube-канале SM Entertainment в связи с выпуском альбома, 5 октября Aespa провели живое мероприятие под названием «SYNK DIVE: aespa Savage SHOWCASE» на YouTube, чтобы представьте альбом и пообщаться со своими поклонниками. Группа также выступила на шоу Келли Кларксон на канале NBC 16 октября, их дебютное выступление на американском сетевом телевидении.

Коммерческий успех 
5 октября сообщалось, что альбом достиг 401 088 продаж по предварительному заказу. Согласно южнокорейскому чарту Hanteo, альбом стал «самым продаваемым дебютным альбомом для женской группы в чарте» после того, как он разошелся тиражом более 200 000 копий на второй день своего выпуска. В Южной Корее мини-альбом дебютировал на вершине чарта альбомов Gaon. Мини-альбом также возглавил ежедневные и еженедельные чарты в различных альбомных чартах, таких как Hanteo Chart, Synnara Record, Kyobo Bookstore и Gaon Retail Album Chart. В течение 15 дней после релиза было сообщено, что мини-альбом разошелся тиражом 513 292 экземпляра.

Альбом дебютировали в чарте Billboard 200 под номером 20. Альбом также занял первые места в чартах мировых альбомов Billboard и Independent Albums. Альбом дебютировал на 2-м месте в чарте продаж лучших альбомов, так как набор был куплен почти 17 500 копиями в Америке.

Список треков

Чарты

Еженедельный чарт

Ежемесячный чарт

Сертификация и продажи

Награды и номинации

История релиза

Примечания 

Мини-альбомы SM Entertainment